Krasnosel'skij – città nel Territorio di Krasnodar, Russia
Krasnosel'skij – quartiere del distretto centrale di Mosca, Russia